Millerville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Millerville (Alabama)
 Millerville (Arkansas)
 Millerville (Louisiana)
 Millerville (Massachusetts)
 Millerville (Minnesota)
 Millerville Township (Minnesota)

Siehe auch:
 Millersville